Лумис има више значења:
 Лумис (Јужна Дакота)
 Лумис (Вашингтон)
 Лумис (Мичиген)
 Лумис (Калифорнија)
 Лумис (Небраска)